

Astronomia
 281140 Trier – asteroide della fascia principale

Geografia
 Trier – denominazione tedesca di Treviri, città tedesca nella parte occidentale della Renania-Palatinato

Persone
 Allonzo Trier – cestista statunitense
 Hans Trier Hansen – ginnasta danese
 Joachim Trier – regista norvegese